Jindřichovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Jindřichovice, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
 Jindřichovice, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
 Jindřichovice pod Smrkem, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione